Ricketson ist der Familienname folgender Personen:

 Gail Ricketson (* 1953), US-amerikanische Ruderin
 Mark Ricketson (* 1986), US-amerikanisches Model und Schauspieler